The Calling — американская рок-группа, созданная в Лос-Анджелесе в 2000 году. Они наиболее известны своим хитовым синглом «Wherever You Will Go», который возглавлял чарт Adult Top 40 в течение 23 недель. Их дебютный альбом Camino Palmero был выпущен в июле 2001 года и имел большой коммерческий успех.

Их второй альбом Two был выпущен в июне 2004 года. Его ведущий сингл «Our Lives» прозвучал на церемонии закрытия Летних Олимпийских игр 2004 года, а также на церемонии открытия 78-й ежегодной премии Оскар.

В 2005 году группа распалась, но в 2013 снова воссоединилась.

История 
Группа была создана Алексом Бэндом (вокал) и Аароном Камином (гитара) в то время, когда Аарон встречался с сестрой Бэнда. Первоначально Бэнд и Камин начали писать песни ещё в 1996 году и выступали под названием Generation Gap. В составе группы были также барабанщик и саксофонист, придававший группе джазовый мотив. Но в конечном счёте группа распалась. Остались опять же только Бэнд и Камин, которые решили начать заново, и на этот раз они стали называться Next Door.

Камин и Бэнд начали уделять больше внимания написанию песен и голос Бэнда — своеобразный баритон начал развиваться. Дуэт начал оставлять демо-кассеты своих новых песен в почтовом ящике Рона Фэйра, руководителя в музыкальном бизнесе и соседа Бэнда. Они быстро нашли общее по типу звучание, схожее со звучанием таких популярных групп начала 21 века, как Matchbox Twenty, Third Eye Blind, Train и Fastball. Фэйр был впечатлён записями дуэта, и в 1999 году ребята подписали контракт с лейблом RCA. Они снова сменили название дуэта на The Calling.

Вначале у дуэта возникли небольшие проблемы из-за отсутствия дополнительных музыкантов. Фэйр работал с дуэтом долго и упорно на протяжении двух лет, совершенствуя дебютный альбом. Первый альбом The Calling записывался с 1999 по 2001 года со студийными музыкантами. Как только дуэт усовершенствовался, Шон Вулстенхулм из группы Lifehouse (гитара), Билли Молер (бас-гитара) и Нэйт Вуд (ударные) вошли в состав в 2001 году, и тогда дуэт The Calling стал полноценной группой . Первый альбом The Calling Camino Palmero был выпущен в июле 2001 года и тут же стал популярен своим хитом «Wherever You Will Go». Песня прозвучала в первом сезоне сериала «Тайны Смолвиля», в эпизоде Метаморфозы, в фильме «Бар „Гадкий Койот“» в 2000 году, где они выступили в роли самих себя в одной из сцен, а также в сериалах «Звёздный путь: Энтерпрайз» и «Детектив Раш». Альбом Camino Palmero был распродан в количестве 5 миллионов копий и стал золотым в США.

В июне 2002 года Вулстенхулм покинул группу, на смену ему пришёл Дино Менегин. Мохлер и Вуд покинули группу в октябре того же года. В ноябре 2003 года бывшие участники, Мохлер и Вуд, обвинили Бэнда, Камина и руководство группы в мошенничестве и требовали свой гонорар. Они утверждали, что им обещали акцию лицензионных платежей и прибыль от тура и товаров в 2001-02. Бэнд и Камин утверждали, что Мохлер и Вуд были нанятыми музыкантами и не имели право на лицензионные платежи.

В июне 2004 группа вернулась с альбомом Two, в альбоме было три сингла и прилагающиеся к ним видео: «Our Lives», «Things Will Go My Way» и «Anything».

После длинного и утомительного тура в поддержку альбома и без поддержки лейбла Бэнд и Камин начали двигаться в разных направлениях и в результате группа закончила свою деятельность. В июле 2005 Бэнд и Камин ушли «на неопределенную паузу» после прощального концерта в Темекуле, Калифорния. Алекс и его новые музыканты (часто именуемые, как «The Calling») время от времени дают концерты с 2008.

После продолжительного мирового турне в поддержку альбома Камин и Бэнд решили распустить The Calling. Они сыграли прощальное шоу в Темекуле, штат Калифорния, 6 июня 2005 года. Затем Алекс начал заниматься сольной карьерой и время от времени давал концерты.

15 августа 2013 года группа Алексом Бэнд реформировал The Calling с новыми участниками. Группа дала концерт в Бэллис 17 августа . 18 августа Бэнд был похищен двумя мужчинами, которые ограбили его, жестоко избили и бросили на железнодорожные пути в Лапире, штат Мичиган. Его доставили в отделение неотложной помощи ближайшей больницы, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили. После нескольких концертов группа снова распалась.

В октябре 2016 года The Calling реформировались с новым составом и выступили в Маниле, Филиппины, в следующем месяце. Австралийская компания "Unbreakable Touring" объявила, что группа должна была выступить в таких районах, как Аделаида, Сидней, Брисбен, Мельбурн и Фримантл вместе с рок-группой Juke Kartel и новичком Майком Уотерсом, но позже это было отложено из-за визовых проблем. В июле 2017 года было объявлено, что The Calling присоединится к Lifehouse в качестве поддержки австралийского этапа их мирового реунион-тура.

Группа заявила в интервью австралийскому музыкальному сайту May the rock be with you в ноябре 2017 года, что The Calling скоро выпустит новый альбом.

Музыкальное влияние
На группу оказали влияние такие исполнители, как Pearl Jam, Bon Jovi, Live, Train и U2.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Примечания 

Группы альтернативного рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы постгранжа из США